Курило́вич — українське та польське () прізвище.

Відомі носії 
 Курилович Василь — львівський міщанин, орендар двох ставів на р. Горині в городенського і могилівського старости Григорія Ходкевича.
 Курилович Віталій Іванович — український військовик, майор ЗСУ, учасник АТО, загинув 29 травня 2014 під час авіакатастрофи над Слов'янськом.
 Курилович Влодзімєж — польський вчений-мікробіолог
 Курилович Володимир — український суддя, громадсько-політичний діяч, москвофіл
 Курилович Євген — правник, один з перших членів гуртка «Громада», заснованого учнем 6 класу Іваном Пулюєм у січні 1863 року.
 Курилович Єжи — польський лінгвіст, один з найвідоміших лігвістів ХХ століття.
 Курилович Іван Прокопович — член «Народної гвардії імені Івана Франка», похований на Личаківському цвинтарі Львова
 Курилович Ігор — український звукорежисер, провідний спеціаліст у галузі акустики та звукоінженерії
 Курилович Михаїл (Михайло) — галицький греко-католицький священик, громадський діяч, москвофіл, меценат
 Курилович Михайло (, 1858—1919) — військовик, генерал армії Австро-Угорщини.
 Курилович — прізвище родини руських міщан Львова XVI століття.
 Курилович Стефан-Василь ( 1866—1942) — військовий лікар.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища